

Repubblica Ceca
Borová, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Borová, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Borová Lada, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Havlíčkova Borová, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina

Slovacchia
Borová, comune del distretto di Trnava, nell'omonima regione

Ucraina
Borova, municipalità dell'Oblast' di Kiev, capoluogo del distretto omonimo